Конь-камень — название ряда примечательных природных объектов: 
 Конь-Камень — валун из серого гранита весом более 750 тонн на острове Коневец на Ладожском озере.
 Конь-Камень — нагромождение глыб кварцитовидного песчаника на склоне долины реки Красивой Мечи рядом с селом Козье Ефремовского района Тульской области.
 Конь-Камень — валуны в форме коня или верблюда на высоком берегу реки Дон напротив посёлка Долгое Данковского района Липецкой области.  См. также 
 Конь (значения)
 Камень (значения)